USS Saratoga ist ein traditioneller Schiffsname der amerikanischen Marine, der nach der Schlacht von Saratoga im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bisher sechs Mal vergeben wurde.

 USS Saratoga (1780), ein Schoner, Indienststellung: 1780, gesunken: 1781
 USS Saratoga (1814), eine Korvette, Indienststellung: 1814
 USS Saratoga (1842), ein Schoner, Indienststellung: 1842
 USS Saratoga (1917), der Kreuzer USS New York (CA-2), Umbenennung: 1917, ab 1. Dezember 1917 umbenannt in Rochester
 USS Saratoga (CV-3), ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1927, als Übungsziel bei Atomtest gesunken: 1946
 USS Saratoga (CV-60), ein Flugzeugträger, Indienststellung: 1956, Außerdienststellung: 1994

siehe auch:

In Bezug auf diese Tradition tauchen in Star Trek mehrere Raumschiffe dieses Namens auf. Darunter: 
 USS Saratoga (NCC-1867) aus Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart, 
 USS Saratoga (NCC-31911) aus dem Pilotfilm von Star Trek: Deep Space Nine
und mindestens ein weiteres Raumschiff dieses Namens.

 USS Saratoga (CVN-88), fiktiver atomgetriebener Flugzeugträger, der im US-amerikanischen Film Godzilla (2014) als Flaggschiff der US-Task Force unter Rear Admiral William Stenz, USN, dient
 USS Saratoga (SCVN-2812), fiktives Trägerraumschiff der John F. Kennedy-Klasse in der Serie Space 2063. 

Saratoga